Пара Ирина Хромачёва / Деми Схюрс выигрывает титул.

Общая информация 
Деми Схюрс играла четыре турнира Большого шлема с разными партнёршами и каждый раз доходила до финала. Победить удалось только на хардовых соревнованиях. Дважды партнёршами нидерландки были россиянки. Ирина Хромачёва сыграла в одном из этих финалов против Схюрс (во Франции).

Посев 

  Инди де Вроме /  Юлия Путинцева (Первый раунд, отказ)
  Виктория Босио /  Монсеррат Гонсалес (Четвертьфинал)
  Эшли Барти /  Доменика Гонсалес (Второй раунд)
  Виктория Дюваль /  Анетт Контавейт (Первый раунд)

<ol start="5">
 Мэдисон Киз /  Грейс Мин ''(Четвертьфинал)
 Ирина Хромачёва /  Деми Схюрс (Титул)
 Клара Фабикова /  Анна Каролина Шмидлова ''(Второй раунд)
 Йесика Малечкова /  Александра Саснович ''(Полуфинал)

Сетка

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Юниоры
США